Кина, званично Народна Република Кина, земља је у источној Азији.

Кина се може односити и на:
 Република Кина, колоквијално позната као Тајван, држава је коју званично признају 23 земље света.
 Копнена Кина, територија надлежности коју контролише Народна Република Кина, искључујући посебне административне регије Хонгконг и Макао, и територију коју контролише Република Кина.
 Велика Кина, регија која укључује Копнену Кину, Хонгконг, Макао и Тајван.
 Унутрашња Кина, или Осамнаест покрајина, срж Кине током династије Ћинг.
 Република Кина (1912—1949), некадашњу државу.
 Кина (град), град у Шведској.
 Папуанска кина, папуанску валуту.